Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2003 года прошёл в два этапа с 2 октября 2002 года по 19 апреля 2003 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 36 сборных. Впервые участвовали сборные Португалии и Северной Ирландии. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1984 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 28 сборных были разделены на 7 групп. В рамках мини-турниров победители групп и лучшая вторая команда вышли во второй раунд, где к ним присоединились восемь сборных, имевших наивысший коэффициент. Четыре победителя второго этапа и три лучшие сборные среди занявших вторые места вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Германии.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 2-6 октября 2002

 Босния и Герцеговина 0:1 Исландия
 Польша 2:3 Бельгия
 Бельгия 4:0 Босния и Герцеговина
 Польша 5:2 Исландия
 Исландия 2:2 Бельгия
 Польша 2:0 Босния и Герцеговина

Группа 2 
 2-6 октября 2002

 Финляндия 1:0 Турция
 Уэльс 4:0 Эстония
 Турция 0:2 Уэльс
 Финляндия 2:0 Эстония
 Эстония 4:0 Турция
 Финляндия 2:0 Уэльс

Группа 3 
 2-6 октября 2002

 Молдова 0:5 Швейцария
 Греция 1:2 Венгрия
 Греция 2:15 Швейцария
 Венгрия 1:0 Молдова
 Греция 3:0 Молдова
 Швейцария 5:0 Венгрия

Группа 4 
 2-6 октября 2002

 Австрия 1:2 Югославия
 Португалия 1:0 Ирландия
 Португалия 2:2 Югославия
 Ирландия 3:2 Австрия
 Югославия 1:2 Ирландия
 Португалия 1:3 Австрия

Группа 5 
 2-6 октября 2002

 Литва 0:4 Англия
 Болгария 1:1 Фарерские острова
 Фарерские острова 2:0 Литва
 Болгария 0:5 Англия
 Англия 5:1 Фарерские острова
 Болгария 0:4 Литва

Группа 6 
 12-16 октября 2002 (матчи перенесены из Израиля в Болгарию из соображений безопасности)

 Россия 2:1 Израиль
 Шотландия 3:0 Северная Ирландия
 Россия 4:0 Северная Ирландия
 Израиль 1:3 Шотландия
 Шотландия 2:1 Россия
 Северная Ирландия 0:2 Израиль

Группа 7 
 2-6 октября 2002

 Словакия 2:2 Украина
 Словения 1:0 Беларусь
 Украина 8:0 Словения
 Словакия 5:0 Беларусь
 Беларусь 0:9 Украина
 Словакия 6:2 Словения

Сравнение сборных, занявших вторые места

Второй квалификационный раунд 
Победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места, выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 15-19 апреля 2003

 Испания 4:1 Дания
 Англия 3:0 Ирландия
 Дания 0:1 Ирландия
 Испания 1:1 Англия
 Ирландия 1:3 Испания
 Дания 0:1 Англия

Группа 2 
 15-19 апреля 2003

 Финляндия 0:2 Швейцария
 Швеция 2:1 Франция
 Франция 1:0 Финляндия
 Швеция 1:1 Швейцария
 Швейцария 0:2 Франция
 Швеция 1:0 Финляндия

Группа 3 
 15-19 апреля 2003

 Италия 2:0 Нидерланды
 Словакия 0:1 Украина
 Италия 4:1 Словакия
 Нидерланды 1:0 Украина
 Украина 1:4 Италия
 Нидерланды 4:0 Словакия

Группа 4 
 15-19 апреля 2003

 Бельгия 1:0 Шотландия
 Норвегия 1:0 Чехия
 Норвегия 1:1 Шотландия
 Чехия 0:1 Бельгия
 Бельгия 0:2 Норвегия
 Чехия 3:2 Шотландия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2002 год в женском футболе
2003 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет